osoby:
 Kobiela, Bogumił – polski aktor teatralny i filmowy
 Kobiela, Dorota – polska reżyserka i scenarzystka
 Kobiela, Ludwik – folklorysta, literat
 Kobiela, Łukasz – polski gitarzysta i wokalista bluesowy

szczyt:
 Kobiela – 583 m n.p.m. szczyt w Górach Wałbrzyskich

miejscowości w Polsce:
 Kobiela – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gm. Grodków
 Kobiela – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gm. Opatowiec
 Kobiela – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gm. Kiwity